Kettenbach bezeichnet als geographischer Name:

Ort:
 Kettenbach (Aarbergen), Ortsteil der Gemeinde Aarbergen im Rheingau-Taunus-Kreis, Hessen
 Kettenbach (Berg bei Neumarkt in der Oberpfalz), Dorf auf der Gemarkung Hausheim der Gemeinde Berg bei Neumarkt in der Oberpfalz im Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz, Bayern

Gewässer:
 Kettenbach (Aist), linker Zufluss der Aist bei Hohensteg, Markt Tragwein, Bezirk Freistadt, Oberösterreich 
 Kettenbach (Moldau), rechter Zufluss der Moldau bei Horní Mlýn, Stadt Vyšší Brod (dt. Hohenfurth), Okres Český Krumlov (dt. Bezirk Krumau), Jihočeský kraj  (dt. Südböhmen), Tschechien mit Ursprung in Oberösterreich
 Kettenbach (Schwarzach), linker Zufluss der Schwarzach bei Meilenhofen, Gemeinde Berg bei Neumarkt in der Oberpfalz, Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz, Bayern
 Kettenbach (Wasserbach), linker Zufluss des Wasserbachs (zum Eiweilerbach, zum Imsbach oder Borsbach, zur Prims) bei Primstal, Gemeinde Nonnweiler, Landkreis St. Wendel, Saarland
 Kettenbach (Zenn), linker Zufluss des linken Zweigs der Zenn an der Gauchsmühle, Stadt Langenzenn, Landkreis Fürth, Bayern

 Kettenbacher Leitgraben, westlicher Zufluss des Ludwig-Donau-Main-Kanals bei Reichenholz, Gemeinde Berg bei Neumarkt in der Oberpfalz, Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz, Bayern; linker Abzweig des Kettenbach (Schwarzach)

Kettenbach ist der Familienname folgender Personen:
 Elisabeth Kettenbach (* 2001), deutsche Volleyballspielerin
 Hans Werner Kettenbach, Pseudonym Christian Ohlig (1928–2018), deutscher Journalist und Schriftsteller
 Heinrich von Kettenbach, eigentlich Johann Rott († um 1524), deutscher Theologe und Reformator
 Veronika Kettenbach (* 1992), deutsche Volleyballspielerin